Internazionali d'Italia 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden 13. - 20. maj 2018. Det var den 75. udgave af Internazionali d'Italia, og det var sæsonens femte turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2018 og sæsonens anden turnering i kategorien WTA Premier 5 på kvindernes WTA Tour 2018. På grund af et sponsorat fra banken Banca Nazionale del Lavoro (BNL) blev turneringen afviklet under navnet Internazionali BNL d'Italia.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Internazional d'Italia 2018 androg € ?, der fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 2. april 2018 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  20 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte ??? af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia
 Coric.top - Internazionali BNL d'Italia 2018

Noter 

2018
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018